SGB steht für:
 Schlesische Gebirgsbahn, Eisenbahnstrecken in Niederschlesien

 Schweizerischer Gehörlosenbund
 Schweizerische Gesundheitsbefragung, regelmässige Erhebung durch das Bundesamt für Statistik
 Schweizerischer Gewerkschaftsbund
 Serviço Geológico do Brasil, der Geologische Dienst Brasiliens
 SGB-SMIT, deutscher Hersteller von Leistungstransformatoren
 Songbird Airways, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sozialgesetzbuch (Deutschland)
 Substitutionsgestützte Behandlung, siehe Substitutionstherapie Opioidabhängiger #Schweiz
 Super Game Boy, ein Spielmodul für Nintendos SNES

SGb steht für:
 Die Sozialgerichtsbarkeit, deutsche juristische Fachzeitschrift

sgb steht für:
 Mag-Anchi Ayta (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung